Грибель () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Грибель, Отто (1895—1972) — немецкий художник и график.
 Грибель, Фердинанд (1819—1858) — немецкий скрипач.

Топоним 
 Грибель — деревня, Андреапольский район, Тверская область